En calculabilité, la fonction de Sudan est un exemple de fonction récursive mais non récursive primitive (de même que la fonction d'Ackermann, plus connue).

Elle fut conçue en 1927 par le mathématicien roumain Gabriel Sudan, élève de David Hilbert.

Définition 
,

,

.

Tableaux de valeurs 

On peut démontrer que F1(x, y) = F1(0, y) + 2y x.

Voir aussi

Article connexe
Algorithme récursif

Liens externes
Suites  et  de l'OEIS

Crédit d'auteurs

Calculabilité
Sudan